Il doppio del torneo di tennis Zucchetti Kos Tennis Cup 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Leonardo Azzaro e Kornel Bardoczky che hanno battuto in finale Andrea Merati e Christophe Rochus 6-2, 6-0.

Teste di serie 

 Leonardo Azzaro /  Kornel Bardoczky (Campioni)
 Gianluca Bazzica /  Alessandro Motti (quarti di finale)

 Dusan Karol /  Jaroslav Pospíšil (primo turno)
 Manuel Jorquera /  Nicolás Todero (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Zucchetti Kos Tennis Cup 2004